NS 3000 (stoomlocomotief), Nederlandse stoomlocomotief uit 1878, latere serie NS 3000
NS 3000 (ex-SBB), Zwitserse stoomlocomotief uit 1898, latere serie NS 3000
Motorpost, Nederlands elektrisch motorpostrijtuig uit 1965, serie NS 3000